Anna Janina Dąbrowska (ur. 1953) – polska filolog
 Anna Dąbrowska-Banaszek (ur. 1961) – polska lekarka, posłanka
 Anna Brillowska-Dąbrowska (ur. 1971) – polska chemik
 Anna Maria Dąbrowska (ur. 1975) – polska aktorka
 Ania Dąbrowska (ur. 1981) – polska piosenkarka
 Anna Dąbrowska (ur. 1998) – polska judoczka
 AniKa Dąbrowska (ur. 2005) – polska piosenkarka
 Anna Dąbrowska – polska biotechnolog